Panellus — рід базидіомікотових грибів родини Міценові (Mycenaceae).

Види 
Рід містить 55 видів:

 Panellus albifavolus
 Panellus alutaceus
 Panellus ambiguus
 Panellus aureofactus
 Panellus bambusarum
 Panellus bambusifavolus
 Panellus belangeri
 Panellus brunneomaculatus
 Panellus crawfordii
 Panellus dichotomus
 Panellus diversipes
 Panellus exiguus
 Panellus fuscatus
 Panellus glutinosus
 Panellus hispidifavolus
 Panellus intermedius
 Panellus ligulatus
 Panellus luminescens
 Panellus magnus
 Panellus megalosporus
 Panellus melleo-ochraceus
 Panellus microsporus
 Panellus minimus
 Panellus mitis
 Panellus niger
 Panellus parvulus
 Panellus pauciporus
 Panellus pendens
 Panellus pusillus
 Panellus pyruliferus
 Panellus ringens
 Panellus serotinus
 Panellus stipticus
 Panellus sublamelliformis
 Panellus sublevatus
 Panellus violaceofulvens

Примітки 

Міценові
Роди грибів